elasticiteit (economie), de mate waarin een grootheid als de vraag of het aanbod varieert bij verandering van de prijs of een andere grootheid.
elasticiteit (materiaalkunde), de mate waarop een materiaal een tegenkracht uitoefent als het elastisch (dat wil zeggen 'niet permanent') vervormd wordt.
elasticiteit (algemeen), 1. het vermogen van een nieuwe toestand om tot de oude toestand terug te keren ; 2. de meetbare maat van dat vermogen.
elastische botsing (natuurkunde), een speciaal geval van een botsing c.q. verstrooiing waarbij na de interactie de totale kinetische energie van de 'botsende' deeltjes identiek blijft. Bij inelastische botsingen vinden energieomzettingen plaats.